Komet McNaught je lahko eden izmed naslednjih kometov:
 Komet McNaught, Veliki komet iz leta 2007, (tudi C/2006 P1)
 C/1987 U3 (tudi 1987 XXXII, 1987b1)
 C/2005 E2
 C/2005 L2
 C/2005 L3
 C/2005 S4
 C/2006 B1
 C/2006 E1
 C/2006 K1
 C/2006 K3
 C/2006 L2
 C/2006 Q1
 C/2007 K6
 C/2007 M1
 C/2007 P1
 C/2007 T1
 C/2007 Y2
 C/2008 A1
 C/2008 J4
 C/2009 F2
 C/2009 F4
 C/2009 F5
 C/2009 K5
 C/2009 R1
 C/2009 T1

Znanih je tudi 14 periodičnih kometov z imenom McNaught:
 220P/McNaught (tudi Komet McNaught 1)
 P/2004 R1 (tudi Komet McNaught 2)
 P/2005 J1 (tudi Komet McNaught 3)
 P/2005 K3 (tudi Komet McNaught 4)
 P/2005 L1 (tudi Komet McNaught 5)
 P/2005 Y2 (tudi Komet McNaught 6)
 P/2006 G1 (tudi Komet McNaught 7)
 P/2006 H1 (tudi Komet McNaught 8)
 P/2006 K2 (tudi Komet McNaught 9)
 P/2007 H1 (tudi Komet McNaught 10)
 191P/McNaught (tudi Komet McNaught 11)
 P/2008 J3 (tudi Komet McNaught 12)
 P/2008 O2 (tudi Komet McNaught 13)
 P/2008 Y3 (tudi Komet McNaught 14)
 P/2009 Q5 (tudi Komet McNaught 15)
 P/2009 S2 (tudi Komet McNaught 16)

"Komet McNaught" je lahko tudi nepopolno ime za enega izmed naslednjih kometov:
 Komet Catalina-McNaught (znan tudi kot P/Catalina-McNaught, P/2008 S1, 2008 JK)
 P/McNaught-Hartley (znan tudi kot P/1994 N2, 1994 XXXI, 1994n)
 Komet McNaught-Hartley (znan tudi kot C/1999 T1)
 Komet McNaught-Hughes je lahko tudi:
 C/1990 M1 (znan tudi kot 1991 III, 1990g)
 Komet McNaught-Hughes (znan tudi kot 130P/McNaught-Hughes, 130P/1991 S1, 1991 IX, 1991y, 130P/1997 H1)
 Komet McNaught-Russell, ki je lahko eden izmed:
 C/1991 C3 (znan tudi kot 1990 XIX, 1991g)
 C/1991 Q1 (znan tudi kot 1992 XI, 1991v)
 C/1991 R1 (znan tudi kot 1990 XXII, 1991w)
 C/1993 Y1 (znan tudi kot 1994 XI, 1993v)
 P/1994 X1 (znan tudi kot 1994 XXIV, 1994u)
 Komet McNaught-Tritton (znan tudi kot C/1978 G2, 1978 XXVII)
 Komet McNaught-Watson (znan tudi kot C/1999 S2)